Superettan 2007 spelades mellan den 15 april och den 27 oktober 2007. De tre främst placerade gick direkt till Allsvenskan 2008. Inget kvalspel tillämpades denna säsong, då Allsvenskan utökades från 14 till 16 lag inför 2008 års säsong. I stället gick IFK Norrköping, Ljungskile SK och GIF Sundsvall direkt upp.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Fotboll i Sverige 2007
Fotbollssäsongen 2007
2007